

Musique 
 Dans l'orgue ou le clavecin ce terme désigne la touche du clavier affectée aux altérations (Do#, Mi♭, Fa#, Sol#, Si♭ ) alors que les touches diatoniques de la gamme de Do se nomment des "marches". La couleur des feintes ou des marches était libre, par contre les couleurs du clavier de piano n'ont été fixées qu'au  (les feintes du piano sont communément appelées dièzes ou noires).
 Les Feintes brisées dans certains instruments de musique sont un artifice complémentaire de l'octave courte pour diminuer la largeur totale du clavier.

Sport 
 La feinte est un mouvement offensif semblable à une attaque, destiné à déjouer les gestes de défense de l’adversaire afin de créer des opportunités offensives (sorte d’invitation à défendre). Ex. : en escrime viser une cible haute pour créer une ouverture de cible en ligne moyenne (voir Bouffons).
 Au baseball, une feinte illégale ou non réglementaire est une faute commise par un lanceur.

Fiction 
 la Feinte de Wronsky dans le jeu Quidditch a été inventé par Josef Wronski (attrapeur polonais des Gordzisk Goblins). Le Quidditch est un sport fictif issu de la saga Harry Potter créé par J. K. Rowling.

en:Feint